Marina Bulatović Barny (Beograd, 7. jul 1964) srpska je novinarka, književnica i PR konsultant.

Poslovna biografija 
Rođena je 7. jula 1964. godine u Beogradu, kao Marina Lazarević. Početkom devedesetih Marina je započela karijeru u odnosima s javnošću, tokom koje je radila u vodećim kompanijama i marketinškim agencijama. Bila je, između ostalog, direktor PR sektora u agenciji Ogilvy & Mather, PR konsultant u agenciji Communis, PR menadžer u Yunet-u...

Piše za portale i magazine u Srbiji (Sputnjik, RTS Dijaspora, Pečat, Biznis Magazin, Ilustrovana Politika), u Kanadi (Mi Magazin,SAN Serbian Canadian Magazine i Novine).

U decembru 2007. godine, Marina se odselila u Kraljevinu Saudijsku Arabiju.

Organizovala je izložbe fotografija pod nazivom „Saudijska Arabija iz mog objektiva” u Beogradu (2009) i Podgorici (2010) i objavila veliki broj tekstova o Saudijskoj Arabiji u srpskim i crnogorskim medijima.

Početkom 2017. poznati srpski glumci Neda Arnerić, Ljiljana Blagojević, Iva Štrljić i Nenad Nenadović su u formi kratkog video zapisa, kroz čitanje odlomaka, predstavili knjigu „Nina od Arаbije” i tako korisnicima društvenih mreža i interneta dočarali atmosferu ovog romana.

Fondacija Ana i Vlade Divac, u saradnji sa Marinom Bulatović, pripremila je donaciju za 80 gradskih biblioteka, srednjih škola i gimnazija širom Srbije.

Dela 
 Nina od Arabije, prvi roman Marine Bulatović Barny, objavljen u Srbiji i Crnoj Gori.
 Tesla: Prošlost, Sadašnjost i Budućnost, ko-scenarista pozorišne predstave za decu, april 2022.

Članstvo 
Marina je član Nezavisnog udruženja novinara Srbije i član Izvršnog odbora Memorijalnog društva Nikola Tesla u Njujorku. Saradnik je Urbanog književnog kruga (Kanada).

Nagrade 
 Za projekat „Saudijska Arabija iz mog objektiva“ od Društva Srbije za odnose s javnošću Marina je 2010. godine dobila priznanje za Ličnu i građansku inicijativu u oblasti komunikacija. Za isti projekat, od Kluba privrednih novinara Srbije, dobila je priznanje Biznis dama 2010. godine.
 Na manifestaciji „Dan dijaspore”, 7. jula 2018. u Beogradu, od Tesline naučne fondacije iz Filadelfije Marini je dodeljeno priznanje – Sertifikat i medalja za promociju imena i dela Nikole Tesle i Teslinog naroda.
 Teslina naučna fondacija u saradnji sa Generalnim konzulatom Srbije u Njujorku, održala je 11. januara 2020. konferenciju o Tesli, a Marini je uručeno priznanje „U duhu Tesle” (-{Tesla Spirit Award}-) za 2019. godinu..
 Memorijalno društvo Nikola Tesla iz Njujorka dodelilo je 14. februara 2020. ZAHVALNICU – PRIZNANJE Marini Bulatović, a u obrazloženju piše: „Inicirala je proglašenje Teslinog rođendana 10. jul za nacionalni Dan nauke u Republici Srpskoj 2020, kao i proglašenje Teslinog rođendana 10. jul za nacionalni Dan nauke u Republici Srbiji 2010. i neumorno radila na realizaciji ove ideje.”

Izvori

Spoljašnje veze 
 Zvanična veb prezentacija
 Marina Bulatovic Barny - Nina od Arabije - odlomak čita Nenad Nenadović
 Arabnews/Serb journo gets award for project on Kingdom
 Arabnews/Serbian journalist honored for Saudi coverage
 
 

Рођени 1964.
Новинари из Београда
Срби у Канади
Српски књижевници
Српски новинари
Српски публицисти
Књижевници из Београда